Франц Ксавер Крьоц () е немски писател, поет, драматург, режисьор и актьор.

Живот и творчество 
Франц Ксавер Крьоц се обучава в театрално училище в Мюнхен и в семинара на Макс Райнхард във Виена. Изкарва прехраната си от случайна работа, също като шофьор и санитар.

От 1972 до 1980 г. Крьоц е активист на Германската комунистическа партия, от чиято листа в Бавария се кандидатира за Бундестага при парламентарните избори през 1972 и 1976 г.

Името на Крьоц нашумява през 1971 г., когато премиерата на пиесите му „Домашна работа“ („Heimarbeit“) и „Упорито“ („Hartnäckig“) в Мюнхен е атакувана от неонацисти.

Драмите на Крьоц от 70-те години представят хора, които поради социалната си мизерия стават безмълвни и се провалят. В пиесата му „Гнездото“ („Das Nest“) от 1975 г. главният герой, шофьор на камион, решава да действа: предава на съд себе си и своя шеф, понеже по негово нареждане е изхвърлил отровни отпадъци в едно езеро – така той „замърсява“ своето „гнездо“ (фирмата), понеже то е замърсило истинското му „гнездо“ (природата).

Крьоц работи и като кореспондент на вестник „Билд“. Член е на немския ПЕН-клуб.

Живее в Мюнхен и Тенерифе.

Библиография

Драма 
 Romeo und Julia, 1966
 Opus Eins für Schreibmaschine Theater Natur und einen Maserati
 Als Zeus zum letzten Mal kam oder die Nacht der Weissen Engel
 Oblomow, 1968
 Julius Cäsar, 1968
 Hilfe ich werde geheiratet, 1969
 In Memoriam Günter Oppermann, Fragment
 Wildwechsel, Ein Stück, 1971
 Heimarbeit, Stück in 20 Bildern, 1971
 Michis Blut, Ein Requiem auf bairisch, 1971
 Kapellenspiel von der heiligen Jungfrau, Ein Stück
 Hartnäckig, 20 dramatische Szenen, 1971
 Dolomitenstadt Lienz, Posse mit Gesang, 1972
 Männersache, Stück in 8 Bildern, 1972
 Stallerhof, Ein Stück in 3 Akten, 1972
 Globales Interesse, Eine satirische Komödie, 1972
 Oberösterreich, Ein Stück in 3 Akten, 1972
 Wunschkonzert, Ein Theaterstück, 1973
 Maria Magdalena, Komödie in 3 Akten frei nach Friedrich Hebbel, 1973
 Geisterbahn, Stück in 3 Akten, 1975
 Lieber Fritz, Stück in 17 Bildern, 1975
 Das Nest, Volksstück in 3 Akten, 1975
 Weitere Aussichten, Ein Stück für Therese Giehse, 1975
 Reise ins Glück, 1976
 Ein Mann ein Wörterbuch, Eine Komödie in 3 Akten, 1976
 Gassenkrampf, Stück in 7 Zügen, 1976
 Herzliche Grüsse aus Grado, 1976
 Sterntaler, Stück in 4 Akten, 1977
 Agnes Bernauer, Ein bürgerliches Schauspiel in 5 Akten, 1977
 Mensch Meier, Volksstück in 3 Akten, 1978
 Bilanz, 1980
 Die Wahl fürs Leben, 1980
 Gute Besserung, 1982
 Münchner Kindl, Eine Ballade aus Bayern, 1983
 Heimat, Ein Stück in 2 Akten, 1987
 Wer durchs Laub geht, Ein Stück für zwei Personen, 1981
 Jumbo-Track, Ein Libretto, 1983
 Der stramme Max, Volksstück in 4 Akten, 1980
 Nicht Fisch nicht Fleisch, Stück in 3 Akten, 1981
 Furcht und Hoffnung der BRD / in Deutschland, Szenen aus dem deutschen Alltag des Jahres 1983/97, 1984
 Bauern sterben, Dramatisches Fragment, 1985, 2013
 Der Weihnachtstod, Ein bayerisches Requiem, 1986
 Der Nusser, Stück in 2 Akten nach Ernst Tollers HINKEMANN, 1986
 Der Soldat, Schauspiel in 17 Szenen, 1987
 Zeitweh, Monolog, 1988
 Oblomow oder der Freund der Leidenschaften, 1989
 Bauerntheater, Komödie, 1991
 Kalte Bauern, Volksstück in 25 Szenen
 Der Drang, Volksstück in 3 Akten, 1994
 Ich bin das Volk, Volkstümliche Szenen aus dem neuen Deutschland, 1994
 Woyzeck, Die Kroetz´sche Fassung – Bearbeitung des Stücks von Georg Büchner, 1996
 Der Dichter als Schwein, Eine Komödie, 1996
 Negerin, Stück in einem Akt
 Der verkaufte Grossvater, Volksstück, 1998
 Die Eingeborene, Stück für großes Kasperltheater, 1999
 Das Ende der Paarung, Ein deutsches Trauerspiel, 2000
 Haus Deutschland, Eine Farce
 Die Trauerwütigen, Ein Stück
 Nachtigal, Eine Schmierenkomödie (nicht vollendet)
 Der Bauer als Millionär, Ein Zaubermärchen, Bearbeitung des Stücks von Ferdinand Raimund, 2002
 Einer gegen alle, Hörspiel nach dem Roman von Oskar Maria Graf
 Tänzerinnen und Drücker, 2006
 Du hast gewackelt, Requiem für ein liebes Kind, 2012

Проза / Лирика 
 Nicaragua-Tagebuch, 1991
 Brasilien-Peru-Aufzeichnungen, 1991
 Heimat Welt. Gedichte eines Lebendigen, 1996
 Blut und Bier. 15 ungewaschene Stories, 2006
 Der Mondscheinknecht, 2006

Награди и отличия 
 1971: Ludwig-Thoma-Medaille der Stadt München
 1972: „Награда на немската критика“
 1974: Hannoverscher Dramatikerpreis
 1976: „Мюлхаймска награда за драматургия“ für Das Nest
 1985: „Награда Ернст Хоферихтер“
 1995: „Награда Бертолт Брехт“
 1996: Oberbayerischer Kulturpreis
 1999: Pfeifenraucher des Jahres
 2005: Bundesverdienstkreuz am Bande (4. Oktober 2005)
 2007: „Награда Марилуизе Флайсер“ на град Инголщат
 2008: Bayerischer Filmpreis für Die Geschichte vom Brandner Kaspar

Източници

Външни препратки 
  Биографични данни за Франц Ксавер Крьоц в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Франц Ксавер Крьоц в Каталога на Немската национална библиотека
  Литература от и за Франц Ксавер Крьоц в Немската дигитална библиотека
  Франц Ксавер Крьоц в Lliteratur Portal Bayern
  Франц Ксавер Крьоц в Die LYRIKwelt 
  Франц Ксавер Крьоц в Personensuche
  

Германски писатели
Германски поети
Германски драматурзи
Носители на литературни награди на Германия
Носители на „Федерален орден за заслуги“
Родени в Мюнхен